Il distretto di Kaysone Phomvihane, noto in precedenza come distretto di Khanthaboury, è uno dei quindici distretti (mueang) della provincia di Savannakhet, nel Laos. Ha come capoluogo la città di Savannakhet.

Note 

Kaysone Phomvihane